

Sigle 
Partito per la Democrazia del Cile
Partito Popolare Democratico (Porto Rico)
Partito Popolare Democratico (Svizzera)
Purified Protein Derivative, in italiano: "Derivato Proteico Purificato"
Partito Progressista Democratico (Taiwan)

Informatica
PostScript Printer Description, files forniti dai produttori di stampanti per descrivere caratteristiche e funzionalità di periferiche PostScript

Codici 
 PPD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Humacao-Palmas del Mar, Humacao (Porto Rico)

Altro 
 PPD – famiglia di pistole mitragliatrici sovietiche